Isla Farallón puede hacer referencia a:

 Isla Farallón, ubicada en el río de la Plata, en Colonia, Uruguay.
 Isla Farallón, ubicada en la bahía de Chimbote, en Áncash, Perú.
 Islas Farallóns, archipiélago de la provincia de Lugo, España.